

Птахи 
 Корольок — птах, Золотомушка
 Корольок червоноголовий — птах Золотомушка червоночуба

У техніці 
 Корольок (металургія)